Aizarnazabal är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Gipuzkoa och regionen Baskien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Aizarnazabal ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Aizarnazabal är huvudsakligen kuperad. Aizarnazabal ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Aizarnazabal. Runt Aizarnazabal är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Zumaia,  km norr om Aizarnazabal. Omgivningarna runt Aizarnazabal är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Baskien